Ceratostomella är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ceratostomella i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratostomella